HMX est un sigle qui peut désigner :
 HMX (où HMX signifie High Melting point eXplosive), un explosif à point de fusion élevé, un puissant explosif relativement stable.

hmx est un code qui peut désigner :
 langues hmong-mien, une petite famille de langues de Chine du sud et d'Indochine, selon les codes de langues ISO 639-5 et IETF.

Voir aussi 
 HMX-1 (où HMX-1 signifie Marine Helicopter Squadron One), l'escadron du United States Marine Corps Aviation chargé du transport du président des États-Unis, du vice-président, des secrétaires à la Défense et à la Marine, des membres du cabinet présidentiel ou des personnalités étrangères